{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | World Matchplay
|-
|align = "center" | Мельбурн, Австралия
|-
|align = "center" | конец 1976
|-
| Призовой фонд — ?
|-
| Победитель — ?
|-
| Высший брейк — ?
|- 
| Статус — пригласительный
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Финальный матч
|-
| Победитель — Эдди Чарльтон
|-
| Финалист — Рэй Риардон
|}

World Matchplay 1976 (полное официальное название 1976 World Professional Match-Play Championship'') — профессиональный пригласительный снукерный турнир, который прошёл в конце 1976 года в Мельбурне, Австралия. Победителем стал местный игрок и главный организатор турнира, Эдди Чарльтон, обыгравший в финале Рэя Риардона со счётом 31:24.

Результаты

Ссылки 

 Журнал «Snooker Scene», январь 1977.
 Chris Turner's SNOOKER ARCHIVE: World Matchplay 

1976 год в снукере
World Matchplay (снукер)